Martinot ist der Familienname folgender Personen:

 Pascal Martinot-Lagarde (* 1991), französischer Leichtathlet
 Thomas Martinot-Lagarde (* 1988), französischer Leichtathlet